Az 1997–1998-as szlovák nemzeti labdarúgó-bajnokság első osztálya, tizenhat csapat részvételével rajtolt. Ez volt az ötödik bajnoki szezonja Szlovákiának. A bajnokságot, az 1.FC Košice nyerte.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások 
 rsssf.com
 A bajnokság honlapja

Szlovák labdarúgó-bajnokságok
Szlovák 1